Boersch oder Börsch ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Börsch (1855–1923), deutscher Medailleur
 Anton Börsch (1854–1920), deutscher Astronom und Geodät
 Axel Börsch-Supan (* 1954), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Direktor am Max-Planck-Institut für Sozialrecht und Sozialpolitik, München
 Barbara Schroeren-Boersch (* 1956), deutsche Politikerin (Grüne), MdL
 Cornelius Boersch (* 1968), deutscher Unternehmer
 Eva Börsch-Supan (1932–2022), deutsche Architektur- und Kunsthistorikerin
 Hans Boersch (1909–1986), deutscher Physiker
 Helmut Börsch-Supan (* 1933), deutscher Kunsthistoriker und Honorarprofessor an der FU Berlin

Siehe auch:

 Boersch-Effekt, anomale Energieverteilung in intensiven Elektronenstrahlen
 Bœrsch (deutsch Börsch), Gemeinde im französischen Département Bas-Rhin